peut désigner :
  (États-Unis)
  territoriale de la  d'infanterie territoriale (France)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)